Собхи — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Собхи, Рамадан (род. 1997) — египетский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Собхи, Седки (род. 1955) — египетский военный и государственный деятель, министр обороны и военной промышленности Египта.